Шеп, Шепп

 Ла-Шепп ( La Cheppe ) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна. 
 Шепп-ла-Прері ( Cheppes-la-Prairie ) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.

 Арчі Вернон Шепп (англ. Archie Vernon Shepp; 24 мая 1937 р.) — американський джазовий тенор- і сопрано-саксофоніст, піаніст і вокаліст.